Бенин принимал участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) в третий раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляли три боксёра.

Бокс 

Спортсменов — 3

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1984 года
1984 год в Бенине